1,2-dihydroksybenzen (o-dihydroksybenzen) – pirokatechina
 1,3-dihydroksybenzen (m-dihydroksybenzen) – rezorcyna
 1,4-dihydroksybenzen (p-dihydroksybenzen) – hydrochinon